Jürgen Martens peut désigner :

 Jürgen Martens (chimiste) (1948-), un chimiste allemand;
 Jürgen Martens (homme politique) (1959-), un homme politique allemand.